André Florschütz (ur. 6 sierpnia 1976 w Sonneberg) – niemiecki saneczkarz, srebrny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, a także zdobywca Pucharu Świata.

Kariera  
Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 1994 roku, kiedy w parze z Falkiem Rossmannem zdobył brązowy medal w dwójkach podczas mistrzostw świata juniorów w Lillehammer. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Lake Placid zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych. W kolejnych latach, startując w parze z Torstenem Wustlichem, zdobył złote medale w dwójkach na mistrzostwach świata w Calgary (2001), mistrzostwach świata w Park City (2005) i mistrzostwach świata w Oberhofie (2008) oraz srebrne podczas mistrzostw świata w Nagano (2004) i mistrzostw świata w Lake Placid (2009). Ponadto wywalczył złote medale w zawodach drużynowych podczas MŚ w Park City (2005), MŚ w Oberhofie (2008) i MŚ w Lake Placid (2009) i srebrny na MŚ w Königssee (1999).

W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie razem z Wustlichem zdobył srebrny medal w dwójkach. Wyprzedzili ich jedynie Austriacy Andreas i Wolfgang Linger. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver zajęli piątą pozycję. W sezonie 2009/2010 zwyciężyli w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w dwójkach. Ponadto w sezonach 2000/2001, 2003/2004 i 2004/2005 zajmowali drugie miejsce, a w sezonie 2005/2006 stanęli na najniższym stopniu podium. Na swoim koncie ma 11 wygranych zawodów oraz 38 miejsc na podium.

Jego brat, Thomas, jest bobsleistą.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy saneczkarze
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Sonnebergu
Urodzeni w 1976